Томаш Бердих и Јан Хајек су бранили титулу, али нису учествовали те године.

Хуан Монако и Рафаел Надал су освојили титулу победивши у финалу Џулијана Новлеа и Филипа Освалда са 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2015."

Отворено првенство Катара у тенису 2015.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови